Michelle Martin peut désigner :
 Michelle Martin (1960-), criminelle belge, ancienne femme de Marc Dutroux ;
 Michelle Martin (1967-), joueuse australienne de squash.

Voir aussi 
 Michèle Martin (1919-2016), actrice française ;
 Michele Martin (1942-), une tibétologue américaine.